Зинаида Николаевна Подольская (Уварова) (24 ноября 1928.с.Глебовское Ярославская область — 4 марта 2002, Севастополь) — юный герой-пионер, санинструктор, танкист, участница Великой Отечественной войны, кавалер ордена Красной Звезды.

Биография 
Родилась в 1928 года в городе Севастополе в Крыму. Её семья проживала на Зелёной горке в Севастополе, по адресу: улица Портовая, дом 26. Перед началом войны Зина - учащаяся городской школы. В 1941 году она приписав себе 4 года, записалась на курсы ПВХО (противовоздушной и противохимической обороны) где стала и санинструктором. С июня по ноябрь 1941 года являлась сандружинницей Севастопольского городского комитета Красного Креста. Принимала участие в героической обороне Севастополя 1941—1942 годов.

За время обороны города оказала первую медицинскую помощь многим бойцам Красной Армии, вынесла на себе 86 раненных солдат и офицеров РККА. Службу несла ответственно и бесстрашно. В ноябре 1941 года Зинаида была передислоцирована санитаркой в 7-ю бригаду морской пехоты Черноморского флота. Также принимала участие в боях на Крымском фронте в Керчи, участница обороны Кавказа. Получила ранение, проходила лечение в госпитале в городе Батуми. 

В газете «Правда» № 68 от 9 марта 1942 года был опубликован рассказ писателя С. Н. Сергеева-Ценского под названием «Хитрая девчонка» о судьбе Зины, вошедший позднее во все издания писателя.

Излечившись, записалась на курсы водителей. После окончания обучения была направлена на 1-й Украинский фронт. Назначена водителем бронеавтомобиля. Её способности заметил командир бронетанкового батальона. Он и предложил занять освободившееся место механика-водителя танка Т-34 7-го гвардейского разведывательного батальона 8-го гвардейского танкового корпуса 1-й танковой армии. Участвовала в боях за освобождение Тамани, Ростова, территории всей Украины. Она первая на своей боевой машине в апреле 1944 года ворвалась в освобождённый город Тернополь.

З. Н. Подольская от управлении танком Т-34 в 15 лет:
«Должна признаться, с большим трудом управляла. По прямой ещё куда ни шло. А когда надо было повернуть… Возьмешься за рычаг, а он как приваренный, ни с места. Двумя руками, всем телом на него давишь — не поддаётся. До слёз доходило. Но что всего удивительнее — в бою получалось.»

Получив тяжелую контузию, долго лечилась. Решением медицинской комиссии была демобилизована сначала с отсрочкой на шесть месяцев, затем окончательно по состоянию здоровья. До Берлина она не смогла дойти, но её танк Т-34, на котором красовалась надпись: «ЗИНА», успешно преодолел боевой путь до немецкой столицы. В Севастопольском военно-историческом музее-заповеднике среди экспонатов хранится шлемофон юной танкистки Зины Подольской.

После военных лет Зинаида отказалась от инвалидности и стала служить в рядах севастопольской милиции. Была чемпионом Черноморского флота по парусному спорту и фехтованию. Активно занималась общественными вопросами города, являлась секретарём Совета Ветеранов Черноморского флота.

Проживала в городе Севастополе. Умерла 4 марта 2002 года, похоронена в родном городе.

Награды 
 Орден Красной Звезды
 Орден Отечественной войны I и II степени
 Медаль «За боевые заслуги» (1944)
 Медаль «За оборону Кавказа»
 Медаль «За оборону Севастополя»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Герой Зина Подольская
 Зинаида Подольская. Память
 Проза. Зинаида Подольская

Пионеры-герои
Дети и подростки — герои Великой Отечественной войны
Женщины СССР в Великой Отечественной войне
Медики Великой Отечественной войны
Танкисты Великой Отечественной войны
Милиционеры СССР
Похороненные в Севастополе